Servicio Geológico Minero steht für:

 Servicio Geológico Minero Argentino, auch SEGEMAR, geologischer Dienst von Argentinien 
 Servicio Geológico Minero (Bolivien), auch SERGEOMIN, geologischer Dienst von Bolivien